Weymouth es el nombre de las siguientes localidades, accidentes geográficos, instituciones, etc:
Weymouth, Dorset, Reino Unido.
Bahía de Weymouth, una bahía resguardada ubicada sobre las costas del sur de Dorset.
Colegio de Weymouth, emplazado en el área de Melcombe Regis.
Playa de Weymouth, arco de arena suavemente curvado que se ubica en la bahía de Weymouth.
Puerto Deportivo de Weymouth, que ocupa la mayor parte del remanso interno del puerto de Weymouth.
Weymouth Pavilion, teatro abierto en 1908 antiguamente llamado Ritz.
Weymouth Quay railway station, estación de tranvías en desuso.
Weymouth railway station, punto de térimino de la South Western Main Line y de la Heart of Wessex Line.
Weymouth y Melcombe Regis, borough al que Weymouth perteneció entre 1571 y 1974.
Weymouth y Pórtland, borough al que dicha localidad pertenece desde 1974.
Weymouth, Massachusetts, Estados Unidos.
Weymouth, Nueva Escocia, Canadá.
Weymouth, Tasmania, Australia.
Weymouth, Auckland, Nueva Zelanda.